Die Bezeichnung Himmelsmeister steht für:
 den Ehrentitel von Zhang Daoling
 den Titel der Nachfolger von Zhang Daoling, vgl. „Himmelsmeister Zhang“
 die Fünf-Scheffel-Reis-Bewegung (chin. Wudoumi dao), die auch als Himmelsmeister-Bewegung oder Weg des Himmelsmeisters bekannt (chin. Tianshi dao) ist, siehe Himmelsmeister-Daoismus
 den Titel für das Oberhaupt des Zhengyi-Daoismus seit der Zeit der Tang-Dynastie